Olaszország
Verano, település Olaszországban, Bolzano autonóm megyében
Verano Brianza, település Olaszországban, Lombardia régióban, Monza e Brianza megyében